Waynesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waynesville (Illinois)
Waynesville (Missouri)
Waynesville (North Carolina)
Waynesville (Ohio)